Marynin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Marynin, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Marynin, village de la gmina de Rejowiec, dans le powiat de Chełm
 Marynin, village de la gmina de Siedliszcze, dans le powiat de Chełm
 Marynin, village du powiat de Lublin 
 Marynin, village du powiat de Radzyń Podlaski 

dans la voïvodie de Łódź
 Marynin, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Marynin, village du powiat de Grójec
 Marynin, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki